Verem lehetséges jelentései:

Verem (csapda): vadak vagy ellenséges katonák elfogására készített, álcázott gödörből álló csapda.
Verem (föld alatti tárolóhely): tárolási céllal a földbe ásott gödör.
Verem (adatszerkezet): absztrakt számítástechnikai adattípus.
Verem (település): falu India nyugati partján, Goa tartományban.